4115 Peternorton è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1982, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0048073 UA e da un'eccentricità di 0,0349335, inclinata di 9,55834° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1982
Peternorton